Mondiali 1971 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1971:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1971 – 22ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1971 – 19ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1971 – 11ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1971 – 28ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1971 – 9ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1971 – 12ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1971 – 68ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1971 – 44ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1971 – 16ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1971 – 22ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1971 – 13ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica moderna 1971 – 5ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1971 – 38ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1971 – 1ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1971 – 7ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1971 – 28ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1971 – 23ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1971 – 15ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1971 – 8ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1971 – 3ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1971 – 6ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano femminile 1971 – 4ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1971 – 16ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1971 – 61ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1971 – 63ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1971 – 18ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1971 – 24ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1971 – 15ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1971 – 45ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1971 – 31ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1971 – 14ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1971 – 26ª edizione